

Молодіжний — селище, Осакаровський район, Карагандинська область

Молодіжний — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Молодіжний — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Молодіжний — селище, Каргасоцький район, Томська область
 Молодіжний — селище, Комсомольський район, Хабаровський край
 Молодіжний — селище, Павловський район, Алтайський край
 Молодіжний — селище, Подольський міський округ, Московська область
 Молодіжний — селище, Приаргунський округ, Забайкальський край
 Молодіжний — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Молодіжний — селище, Томський район, Томська область
 Молодіжний — селище, Тоцький район, Оренбурзька область
 Молодіжний — селище, Цівільський район, Чувашія

«Молодіжний» — мікрорайон у місті Тернопіль
 «Молодіжний» — парк у місті Києві
 «Молодіжний» — парк у місті Лубни
 «Молодіжний» — парк у місті Первомайськ
 «Молодіжний» — міський парк у місті Харків
 «Молодіжний» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва у місті Фастів
 Сквер «Молодіжний» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в с. Геронимівка (Черкаська область)

Див. також 
 Молодіжне